Pachá puede hacer referencia a:

Pachá (o bajá), título honorífico utilizado en el Imperio otomano.
Pachá, discoteca de España.
Pachá, apodo con el que se conoce al comunicador dominicano Frederick Martínez.
Pacha, localidad del Distrito de Rožňava, región de Košice, en Eslovaquia.